Большой Дор — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Сидоровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 50 км, до центра муниципального образования Сидорово — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Бекренево, Бакшино, Горицы, Мартыново.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района